Хёрзельберг () — посёлок в Германии, в земле Тюрингия.

Входит в состав района Вартбург. Население 3341 чел. Занимает площадь 63,24 км². Официальный код — 16 0 63 095.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тюрингии